

Patronyme 
 Aaron Staton, (1980- ), est un acteur américain.
 Candi Staton, (1940- ), est une chanteuse de gospel et soul américaine.
 Dakota Staton (1930-2007), chanteuse de jazz américaine.

Patronyme anglais
Homonymie de patronyme